Andrzej Krzysztof Waśkiewicz (1941–2012) – polski poeta
 Andrzej Waśkiewicz (1963-) – polski socjolog